Krasznahorka, Turdossinhoz tartozó egykor önálló község Szlovákiában, a Zsolnai kerület Turdossini járásában
 Krasznahorka vára, vár Krasznahorkaváralja mellett Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában